Polarität steht für:

 Polarität (Physik), Anordnung zweier Pole im Raum oder an einem Bauteil
 Polarität (Chemie), Bindung von getrennten Ladungsschwerpunkten in Atomgruppen
 Polarität (Virologie), Verhältnis eines einzelsträngigen viralen Genoms zur Leserichtung der mRNA
 Polarität (Internationale Beziehungen), Machtverteilung im internationalen System
 Polarität (Philosophie), Verhältnis sich gegenseitig bedingender Größen
 Polarität (Goethe), Begriff in Goethes naturwissenschaftlichen Schriften
 Zellpolarität, spezifische Ausrichtung der Zellstruktur einer Zelle in der Biologie
 grammatisches Prinzip, siehe Polaritätselement
 Zuordnung zwischen Punkten und Geraden einer Ebene, siehe Korrelation (Projektive Geometrie)
 Prinzip in der chinesischen Philosophie, siehe Taiji (chinesische Philosophie)

Siehe auch:
 Polar
 Pol